Licorne noire peut désigner
La Licorne noire, roman fantastique de Terry Brooks, publié en 1987.
La licorne noire, créature de l'univers de jeu de Donjons et dragons